Мю-закон (μ-закон) в телекоммуникациях — алгоритм аналогового сжатия, используемый в системах цифровой связи Северной Америки и Японии для модификации динамического диапазона аналогового речевого сигнала до оцифровки. Он подобен алгоритму A-закона, используемому в Европе.

Для сигнала x μ-закон записывается следующим образом:

 ,

где μ = 255 (8 бит) в стандартах Северной Америки и Японии.

Преобразование, обратное μ-закону, записывается так:

См. также 
 G.711
 A-закон

Ссылки 
 Waveform Coding Techniques — детали реализации
 Реализации A-закона и Мю-закона с использованием TMS320C54x (PDF)

Алгоритмы сжатия с потерями